Пер Гюнт () — персонаж норвежских народных сказок.
 «Пер Гюнт» — пьеса Генрика Ибсена, опубликованная в 1867 году.
 «Пер Гюнт» — музыка Эдварда Грига к постановке пьесы Ибсена (1875).
 «» — опера Вернера Эгка (1938).
 «Пер Гюнт» — балет Альфреда Шнитке в постановке Джона Ноймайера (1987—1989).
 «Пер Гюнт» — мультфильм режиссёра Вадима Курчевского (СССР, 1979).
 «Пер Гюнт» — телефильм режиссёра Уве Янсона (Германия, 2006).
 «Пер Гюнт» — спектакль театра «Ленком» в постановке Марка Захарова (2011).

См. также 
 Грета Гюнт (1916—2000) — сценический псевдоним норвежской певицы, танцовщицы и актрисы Маргрете Воксхольт.